Cameron York (né le  à Anaheim, dans l'État de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2017-2018 || USNTDP || USHL ||33 ||3 ||11 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || USNTDP || USHL ||28 ||7 ||26 ||33 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wolverines du Michigan || NCAA || 30 ||5 ||11 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolverines du Michigan || NCAA || 24 ||4 ||16 ||20 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Flyers de Philadelphie || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- || - ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 8 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH ||30 ||3 ||7 ||10 ||6 ||- || - ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 34 || 2 || 10 || 12 || 12 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2017 || align=left| Défi mondial des -17 ans ||6 ||1 ||4 ||5 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||0 ||6 ||6 ||0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||4 ||7 ||11 ||0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 || align="left"| 
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 5 || 6 || 0 || align="left"|  Médaille d’or

Récompenses 
 2018 et 2019 : nommé dans la  équipe d'étoiles du Championnat du monde des moins de 18 ans

Références 

Naissance en janvier 2001
Naissance à Anaheim
Joueur international américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan